

Canada 
 Londonderry Township, un  de la Nouvelle-Écosse

États-Unis 
 , un township du comté de Guernsey, dans l'Ohio.
 Londonderry Township, un township du comté de Bedford, en Pennsylvanie.
 Londonderry Township, un township du comté de Chester, en Pennsylvanie.
 Londonderry Township, un township du comté de Dauphin, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships